Der Ortsname Stargard ist slawischen (genauer: pomoranischen) Ursprungs und kann als alte Burg oder Altenburg übersetzt werden. Er bezeichnet eine Reihe verschiedener Orte und Gebiete:

 die Kleinstadt Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern, bis 1929 Stargard in Mecklenburg, sowie
 die dort befindliche Burg; siehe Burg Stargard (Burg)
 die danach benannte Herrschaft Stargard, 1701–1934 Kerngebiet des (Teil-) (Groß-)Herzogtums und Freistaates Mecklenburg-Strelitz
 das diese Herrschaft und weitere Gebiete umfassende mittelalterliche Herzogtum Mecklenburg-Stargard
 den mit dieser Herrschaft weitgehend deckungsgleichen Stargardischen Kreis, einen der Verwaltungsbezirke der mecklenburgischen Landstände
 den aus der Herrschaft hervorgegangenen ehemaligen Landkreis Stargard, später als Landkreis Mecklenburg-Strelitz neubelebt
 ein heutiges Weinbaugebiet in dieser Gegend: Stargarder Land (Weinbaugebiet)
 die Stadt Stargard in Pommern, bis 2015 Stargard Szczeciński, heute offiziell schlicht Stargard, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 den zugehörigen Kreis: Powiat Stargardzki
 die Stadt Preußisch Stargard, heute Starogard Gdański, Woiwodschaft Pommern, Polen, sowie
 den ehemaligen Kreis Preußisch Stargard in Westpreußen, zuletzt Danzig-Westpreußen, Regierungsbezirk Danzig
 der Ort Stargard Gubiński, Teil der Landgemeinde Gubin, Woiwodschaft Lebus, Polen  
 einen ehemaligen Namen der Stadt Oldenburg in Holstein

Stargard bezeichnet außerdem:
 Eine US-Funk/Soul-Band der 1970er, siehe Stargard (Band)

Siehe auch:
 Starogard
 Stargardt
 Stargordt